Reckling ist der Familienname folgender Personen:

 August Reckling (1843–1922), deutscher Militärmuskier und Komponist
 Karl Reckling, Marine-Intendantur-Sekretär, letzter Küchenmeister im Klosteramt Dobbertin
 Karl-August Reckling (1915–1986), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

Sonstiges:
 Reckling Moraine, Moräne im Viktorialand, Antarktika
 Reckling Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika